Boundary Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boundary Lake (Juneau, Alaska)
 Boundary Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Boundary Lake (Kalifornien)
 Boundary Lake (Montana)
 Boundary Lake (North Dakota) in North Dakota und Manitoba, Kanada
 Boundary Lake (Washington)
 Boundary Lake (Wisconsin)